Tonkel ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Tonkel (* 1966), deutsche Filmproduzentin
 Jürgen Tonkel (* 1962), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Tunkel